Abd Allah I ibn Husajn – król Transjordanii (1946–1949) i Jordanii (1949–1951)
 Abd Allah II ibn Husajn – król Jordanii (od 1999)